Duthilleul est un patronyme francophone notamment porté par une famille française dont : 
 Jean Duthilleul (1913-2001), architecte 
 Jean-Marie Duthilleul (né en 1952), architecte et ingénieure français, fils de Jean
 Anne Duthilleul, née Anne Chopinet (née en 1953), ingénieure et première femme polytechnicienne, épouse de Jean-Marie
 Laure Duthilleul (né en 1959), actrice et une réalisatrice, fille de Jean

Fiction
Marie-Jeanne Duthilleul